Гехи () — село Урус-Мартановского района Чечни. Административный центр Гехинского сельского поселения.

География 

Село расположено по обоим берегам реки Гехи, в 1 км к западу от районного центра — города Урус-Мартан.

Ближайшие населённые пункты: на севере — сёла Кулары и Хамби-Ирзе, на северо-востоке — село Алхан-Юрт, на востоке — город Урус-Мартан, на юге сёла — Рошни-Чу и Гехи-Чу, на юго-западе — Шалажи и на западе — Валерик.

История 
На месте сала люди живут более двух тысяч лет. На это указывают археологические открытия сделаные 1949 году Н. И. Штанько. Им на правом берегу р. Гехи в 1,5 км к северу обнаружено Гехинское 1-е поселение. Извлеченный материал хранился до первой войны в Чеченском краеведческом музее в Грозном.

В январе 1837 года экспедиция под командованием генерал-майора Фези при участии 8 сотен ингушской и осетинской милиции прошла по аулам Малой Чечни: «При обратном следовании сожжено более 1000 сакель по Мартановскому ущелью и несколько сот по Тенгинскому. На другой день докончилось истребление оставшихся ещё сакель, запасов хлеба и фуража…»

В июле 1840 года военная экспедиция генерала Галафеева разорило аул, и в его окрестностях вступило в крупное сражение. В отряде был писатель М. Ю. Лермонтов который посвятил этому сражению одну из самых своих известных произведений. В стихотворении «Валерик» Лермонтов упоминает окружающий фон сражения: «… раз — это было под Гихами».

В мае 1844 года к селению Гехи была проведена военная экспедиция генералом Р. К. Фрейтагом.

В 1944 году после депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, селение Гехи было переименовано в Благодатное.

После восстановления Чечено-Ингушской АССР, в 1958 году селу было возвращено прежнее название. В советские времена в селе находились сельскохозяйственные предприятия.

Во время первой и второй чеченских войн село значительно пострадало.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Тейпы 
В селе проживают представители тейпов:

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа № 1.
 Начальная общеобразовательная школа № 2.
 Средняя общеобразовательная школа № 3.
 Средняя общеобразовательная школа № 4.
 Детско-юношеская спортивная школа № 2.

Ислам 
2 января 2015 года в селе открыта соборная джума-мечеть имени Ильяса Беноевского.

Известные уроженцы 
 Гантамиров, Бислан Сайдалиевич — российский государственный и политический деятель. Военный деятель антидудаевской оппозиции.
 Эльдарханов, Таштемир Эльжуркаевич — просветитель, литератор, член Государственной Думы (1906—1907 годы).
 Таймасха Гехинская — командир отряда, участница Кавказской войны.

Примечания 

Населённые пункты Урус-Мартановского района